Nama steht für:

 Camp Nama, ein ehemaliges Gefängnis am Flughafen von Bagdad
 Nama als Sprache in Namibia, siehe Khoekhoegowab
 Nama (Gattung), eine Pflanzengattung in der Unterfamilie der Wasserblattgewächse (Hydrophylloideae)
 Nama (Gorom), ein Ort auf der indonesischen Insel Gorom
 Nama (Insel), eine Insel in Mikronesien
 Nama (Software), eine auf Ecasound basierende mehrkanalfähige Aufnahme- und Mischsoftware
 Nama (Volk), eine afrikanische Volksgruppe
 die Großgemeinde Nama (那马镇) des Stadtbezirks Liangqing der Stadt Nanning im chinesischen Autonem Gebiet Guangxi, siehe Nama (Liangqing)

NAMA steht als Abkürzung für:

 Namibian Annual Music Awards
 Nationally Appropriate Mitigation Action, Maßnahmen zur Verminderung von Treibhausgasemissionen von Entwicklungsländern im Rahmen des internationalen Klimaregimes
 National Archeological Museum Athens, siehe Archäologisches Nationalmuseum (Athen)
 National Asset Management Agency, eine Art staatliche Bad Bank, in die Institute ihre Schrottanleihen auslagern können
 Non-agricultural market access, ein Begriff in den Verhandlungen der Welthandelsorganisation über weltweiten Warenverkehr

Siehe auch:
 Naama

NAMA